Graduados puede referirse a:
 Graduados, telenovela argentina, emitida en el canal de televisión Telefe desde marzo  a diciembre de 2012.
 Telenovela chilena (remake  de la anterior) emitida por el canal televisivo Chilevisión a partir de 2013
 Adaptación mexicana de las dos teleseries anteriores, que estará a cargo de TV Azteca.
 Adaptación colombiana de las tres teleseries anteriores, que estará a cargo de RCN Televisión.